Швейцария принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 102 спортсмена в восемнадцати видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Швейцарии нёс теннисист Станислас Вавринка, а на церемонии закрытия — триатлонистка, олимпийская чемпионка в Лондоне, Никола Шпириг.

Летние Олимпийские игры 2012 для Швейцарии стали самыми неудачными играми с 1992 года — было завоёвано всего 4 олимпийские медали: 2 золотые и 2 серебряные. В неофициальном медальном зачёте Швейцария заняла 33-е место. Конник Стив Герда завоевал первую золотую медаль Швейцарии в личном конкуре спустя 84 года. Теннисист Роджер Федерер завоевал свою долгожданную олимпийскую медаль в одиночном разряде, уступив в финале лишь британцу Энди Маррею.

Медали

Состав и результаты

Академическая гребля 

Мужчины

Бадминтон 

Женщины

Борьба 

Мужчины
Греко-римская борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки 
Мужчины

Маунтинбайк

BMX

Волейбол

Пляжный волейбол

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

Мужчины
 Многоборья

Женщины
Многоборье

Гребля на байдарках и каноэ

Гребной слалом 
Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Мужчины

Женщины

Конный спорт 

Конкур

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Шоссейные виды

Женщины
Беговые виды

Шоссейные виды

Технические виды

Семиборье

Парусный спорт 

Мужчины

Женщины

Плавание 

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Стрельба 

Мужчины

Женщины

Стрельба из лука 

Мужчины

Женщины

Теннис 

Мужчины

Триатлон

Фехтование 

Мужчины

Женщины

Футбол

Мужчины 

Главный тренер — Пьерлуиджи Тами.

По данным: FIFA.com 

Предварительный раунд

Группа B

Мужская сборная Швейцарии заняла 13-е место

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2012 году